Crazy Horse peut désigner :
 Crazy Horse (1840-1877), un chef sioux, qui a donné son nom au Crazy Horse Memorial, sculpture monumentale le représentant ;
 le Crazy Horse, un cabaret parisien, créé en 1951 ;
 Crazy Horse, un groupe de rock américain, créé en 1969, auteur de l'album Crazy Horse, sorti en 1971 ;
 Crazy Horse, un groupe musical belge des années 1970 ;
 Crazy Horse, un film documentaire américain sorti en 2011